Tans ist der Familienname folgender Personen:

 Gillian Tans (* 1970), niederländische Wirtschaftsmanagerin
 J. C. Tans (* 1947), niederländischer Saxophonist, Komponist und Bandleader
 Joseph Anna Guillaume Tans (1914–1992), niederländischer Romanist und Französist